Wostok (russisch восток, Osten) steht für:

Raumfahrt und Astronomie
 Wostok 1, den ersten bemannten Weltraumflug
 Wostok (Raumschiff), die erste Generation sowjetischer Raumschiffe
 Wostok (Rakete), eine sowjetische Rakete, die die Wostok-Raumschiffe ins All beförderte
 Wostok (Marskrater), ein Impaktkrater auf dem Mars

Geografische Orte
 Wostok-Station, eine russische Forschungsstation in der Antarktis
 Wostoksee, einen vom Eispanzer überdeckten See in der Antarktis
 Vostok (Insel), eine zu Kiribati gehörende Insel, die man zu den Zentralpolynesischen Sporaden zählt
 Wostok (Straße), eine Fernstraße im Fernen Osten Russlands
 Name eines zwischen Moskau und Peking via Transsibirische Eisenbahn und Trans-Mandschurische Eisenbahn verkehrenden Zugpaares (Zugnummer 19/20), siehe Transsibirische Eisenbahn
 Wostok-Subglazialhochland, Hochplateaus in Ostantarktika
 Kap Wostok, Kap der Alexander-I.-Insel, Antarktis
 Vostok Point

Für Dörfer und Siedlungen in Russland:
 Wostok (Primorje), eine Siedlung städtischen Typs in der Region Primorje
 Wostok (Astrachan), ein Dorf in der Oblast Astrachan
 Wostok (Baschkortostan, Ilischewo), ein Dorf in der Republik Baschkortostan, Rajon Ilischewo
 Wostok (Baschkortostan, Ischimbai), ein Dorf in der Republik Baschkortostan, Rajon Ischimbai
 Wostok (Kaluga), ein Dorf in der Oblast Kaluga
 Wostok (Karatschai-Tscherkessien), ein Dorf in der Republik Karatschai-Tscherkessien
 Wostok (Kirow), eine Siedlung in der Oblast Kirow
 Wostok (Krasnojarsk), eine Siedlung in der Region Krasnojarsk
 Wostok (Lipezk), eine Siedlung in der Oblast Lipezk
 Wostok (Sachalin), ein Dorf in der Oblast Sachalin
 Wostok (Saratow), eine Siedlung in der Oblast Saratow
 Wostok (Smolensk), ein Dorf in der Oblast Smolensk
 Wostok (Tomsk), eine Siedlung in der Oblast Tomsk
 Wostok (Tjumen), eine Siedlung in der Oblast Tjumen
 Wostok (Twer), eine Siedlung in der Oblast Twer
 Wostok (Udmurtien), ein Dorf in der Republik Udmurtien

Andere Bedeutungen
 Wostok-2018, russisch-mongolisch-chinesisches Militärmanöver im September 2018
 Wostok (1818), eine russische Korvette und ein Expeditionsschiff (Baujahr 1818)
 Wostok (Uhren), eine russische Uhrenmarke
 Wostok (Getränk), eine Limonade

 Wostok (Verlag), Verlag in Köln und Berlin seit 1955 
 Wostok (Der Osten), Verlag und Büchervertrieb in Dresden und Berlin 1920–1927
 Wostok (Zeitschrift), eine deutsche Zeitschrift, die sich mit den Ländern der ehemaligen Sowjetunion befasst
 Tarnname der Hauptnachrichtenzentrale des Ministeriums für Nationale Verteidigung der DDR in Strausberg

Siehe auch

 Vostok